«Цвет молока» (; в некоторых источниках — «Не раздевайся») — норвежский фильм-драма 2004 года.

Сюжет 
Мама девочки Сельмы умерла при её рождении. Становясь одной ногой во взрослую жизнь, Сельма и её подруги Элин и Ингун, дают клятву, что никогда не будут дружить и общаться с мальчишками. Но подруги Сельмы нарушают договор, да и сама Сельма не сможет вечно посвящать себя только науке.

В ролях 
 Юлия Крон — Сельма
 Бернхард Наглестад — Анди
 Мария Элизабет А. Хансен — Элин
 Мари Кинге — Ингун
 Густаф Скарсгард — незнакомец
 Рейдар Сёренсен — Гастон
 Ане Даль Торп — Нора
 Андрине Сетер — Аннелизе
 Ким Сёренсен — Рикард
 Силье Сторстейн — Кристенсен

Ссылки 
 Фильм на сайте «Filmarkivet»
 Фильм на сайте «iTunes»

Молодёжные фильмы
Кинокомедии Норвегии
Фильмы-драмы Норвегии
Фильмы на норвежском языке
Фильмы Торун Лиан